Flugwerk steht für:

 Konstruktionshauptgruppe eines Flugzeugs, siehe Flugzeug#Flugwerk 
 Flugwerk (Bühnentechnik), fördertechnische Einrichtung der Oberbühne einer Spielstätte